Thyrsodium är ett släkte av sumakväxter. Thyrsodium ingår i familjen sumakväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sumakväxter
Thyrsodium